Корцо́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Солигаличского района Костромской области России.

Административный центр — село Корцово.

История 
Корцовское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО в состав Корцовского сельского поселения включено упразднённое Жилинское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Солигаличского района
Сельские поселения Костромской области